Чемпіонат Польщі з футболу 2022—2023 — 89-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Польщі. Стартував 15 липня 2022 року та фінішує 27 травня 2023 року. Це другий сезон в якому беруть участь 18 команд замість 16. У турнірі застосовується VAR.

Головним спонсором турніру є PKO Bank Polski.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Бомбардири

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив чотири голи.
(H) – Вдома(A) – Гості

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Екстракляса на soccerway 

2023
Польща
Польща
Футбол
Футбол